Schematismus steht für:

 Schematismus, philosophische Positionen, die Schemata als grundlegend ansehen
 Schematismus (Organisation), Aufbauorganisation einer Diözese
 Schematismus (Kunstbewegung), ab 1960
 Militär-Schematismus, jährliches Verzeichnis von ranghöheren Angehörigen der österreichischen Armee von 1790 bis 1937

Siehe auch:
 quadratischer Schematismus (Architekturgeschichte)
 Schema (Begriffsklärung)